Christophe Galtier – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Maud Galtier – tennista francese